Pearce steht für:
 Pearce (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pearce, Sammelpseudonym von Yann und Didier Conrad
 (3304) Pearce, ein Asteroid

Pearce ist der Name folgender Orte:
 Pearce (Arizona)
 Pearce (Canberra), Stadtteil von Canberra, Australien
 Pearce Dome, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Pearce Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Pearse
 Pierce
 Peirce
 Peers